Čínské jméno Ma Jüan má více známých nositelů:

 Ma Jüan (generál) (14 př. n. l. – 49 n. l.), generál říše Chan,
 Ma Jüan (malíř) (cca 1160/65 – 1225), malíř v říši Sung,
 Ma Jüan (soudkyně), místopředsedkyně Nejvyššího lidového soudu ČLR,
 Ma Jüan (spisovatel) (* 1953).

Externí odkazy